Елена Герасимова:
 Герасимова, Елена Анатольевна (род. 2004) — российская спортивная гимнастка.
 Герасимова, Елена Викторовна — российская дзюдоистка и самбистка.